Příjmení Esser nese více různých osobností:

 Dragutin Esser – francouzský automobilový závodník a designér
 Hermann Esser (1900–1981) – německý nacistický politik a novinář
 Piet Esser (1914–2004) – nizozemský sochař